Cataclismo
Calamidade
Catástrofe demográfica
Cinema catástrofe
Desastre
Desastre natural
Teoria da catástrofe

Desambiguação